

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Henri Pavillard, (1905-1978), footballeur français ;
 Jules Pavillard, (1868-1961), botaniste français. 

Homonymie de patronyme